Maj-Britt Nilsson kan syfta på:

Maj-Britt Nilsson (1924) – en svensk skådespelare och sångerska född 1924
Maj-Britt Nilsson (1927) – en svensk revyskådespelare född 1927
Maj-Britt Nilsson – en svensk friidrottare, se Maj-Britt Patriksson